Cuny ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Cuny (1908–1994), französischer Schauspieler
 Christoph von Cuny, deutscher Verwaltungsbeamter und Regierungspräsident in Aachen
 Fred Cuny (* 1944), amerikanischer Ingenieur und Experte für Katastrophenhilfe
 Georg Cuny (Georg Hermann Johann Cuny; 1857–1939), deutscher Architekt und preußischer Oberregierungsbaumeister
 Jean Jacques Cuny (1795–1843), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Karl Heinz Cuny (1910–1994), deutsche Chemiker und Schulbuchautor
 Ludwig von Cuny (1833–1898), deutscher Jurist, Hochschullehrer und nationalliberaler Politiker
 Sebastian Cuny (* 1978), deutsch-französischer Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg

CUNY ist die Abkürzung für
 City University of New York

Siehe auch:
 Cooney
 Kuni

Abkürzung